Termin -{V}- ima više značenja:

 V (slovo latinice)
 V (ćiriličko)
 Vanadijum, hemijski simbol
 Volt